Prasátko čili malé prase domácí je symbolem plodnosti, užitečnosti, hojnosti a štěstí. Pojem prasátko se přenesl do řady oborů s různým významem: 
 v technice
 válec hydraulické brzdy
 rtuťový polohový spínač
 ve sportu
 zahrání míče přes síť, při němž se míč dotkne pásky a dopadne do soupeřova pole
 v kultuře 
 zlaté prasátko
 Prasátko (Medvídek Pú)
 Prasátko Olivie
 Prasátko Peppa
 jiné
 odraz světla lesklou plochou 
 porcelánové prasátko – kasička

Externí odkazy